Maakbare Maatschappij
 MAMA (galerie) in Rotterdam

Zie ook 
 Mama (doorverwijspagina)